Cureton est un nom de famille anglo-saxon. C'est également un nom commun familier en français.

Patronyme 
 Earl Cureton (1957-), ancien basketteur américain, champion NBA en 1983 et 1994
 Jamie Cureton (1975-), footballeur anglais ; 
 William Cureton (1808-1864), orientaliste anglais.

Nom commun 
 cureton est un nom commun masculin français, familier et péjoratif, qui signifie « curé ».